Donoso ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Donoso (1886–1946), chilenischer Essayist, Journalist, Herausgeber und Literaturkritiker
 Gabriel Donoso (1960–2006), chilenischer Polospieler
 Humberto Donoso (1938–2000), chilenischer Fußballspieler
 José Donoso (1924–1996), chilenischer Schriftsteller
 José Jiménez Donoso (1632–1690), spanischer Maler
 Juan Donoso Cortés (1809–1853), spanischer Diplomat, Politiker und Staatsphilosoph
 Manuel Gerardo Donoso Donoso (* 1936), chilenischer Priester und Erzbischof von La Serena